Klysma bezeichnet:

 Klysma, griechisch für Einlauf (Medizin)
 Klysma (Ägypten), antike Hafenstadt in der Nähe des heutigen Sues
 Titularbistum Clysma, nach der antiken Stadt eingerichtetes Titularbistum